Фамилија Гутијерез има више значења:

 Фамилија Гутијерез (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гутијерез, Естадо Веинтинуеве (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гутијерез (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гутијерез, Ехидо Табаско (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гутијерез, Ехидо Тула (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гутијерез, Колонија Мигел Алеман (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гутијерез (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гутијерез (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Фамилија Гутијерез, Ла Пасторија (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику